153078 Giovale – asteroide della fascia principale.
 Giovale – produttore cinematografico italiano.
 Giovale – romanzo di Vincenzo Pardini, Bompiani, 1993.